Aavik est un patronyme norvégo-estonien, notamment porté par :
  (1902-1997), missionnaire luthérien norvégien ;
 Johannes Aavik (1880-1973), philologue estonien ;
 Juhan Aavik (1884-1982), compositeur estonien ;
  (1905-1991), peintre estonien.

Patronyme estonien
Homonymie de patronyme norvégien